La forme lazur () vient de l'arabe lazward, lui-même du persan lâzward (lâzhward ou lâdjward) pour désigner le bleu clair, la couleur du ciel.

Une couleur 
 Azur, synonyme de couleur bleue 
 Azur, nom donné à l'émail en héraldique
 l'azur, par extension, le ciel, l'infini (en littérature)
 Azur, un verre coloré en bleu par oxydation au cobalt.

Toponyme 
 Azur, une commune française située dans le département des Landes en France.

Autres 
 L'Azur, roman d'André Dhôtel paru en 1968.
 Azur, réacteur nucléaire situé à Cadarache
 Azur, un satellite artificiel allemand
 Azur, nom donné aux voitures MPM-10 du métro de Montréal.
Azur, Société des carburants Azur Desmarais frères
Azur, rappeur ex-membre de Lyonzon et Saturn Citizen

Voir aussi 
 Azur printanier, un papillon de l'espèce Celastrina ladon
 Côte d'Azur, partie du littoral méditerranéen français et monégasque
 Mandat Azur, acronyme signifiant « Action en zone urbaine », un programme militaire visant à aguerrir les armées aux combats de rue.
 Numéro azur, numéro de téléphone surtaxé en France, commençant par 08.
 

 Paronymie : Microsoft Azure : le logiciel de "cloud" de Microsoft